Henry (Dacota do Sul)
Henry (Illinois)
Henry (Nebraska)
Henry (Tennessee)

Outros 
 Henry (unidade)
 1516 Henry
 Henry (cratera lunar)
 Henry (cratera marciana)

Desambiguações de topônimos